Василий Мирович:
 Мирович, Василий Васильевич (1865—1945) — российский генерал-майор, эмигрант.
 Мирович, Василий Яковлевич (1740—1764) — российский офицер, организатор попытки освобождения Иоанна Антоновича.